Abdul Rashid – pakistański zapaśnik
 Abdul Rashid (1922–1988) – pakistański hokeista na trawie, medalista olimpijski (1960)
 Abdul Rashid (ur. 1941) – pakistański hokeista na trawie, medalista olimpijski (1964)
 Abdul Rashid (1947–2020) – pakistański hokeista na trawie, medalista olimpijski (1968, 1972, 1976)
 Abdul Rashid Al-Hasan (ur. 1959) – pakistański hokeista na trawie, medalista olimpijski (1984)
 Abdul Rashid (ur. 1979) – pakistański lekkoatleta, olimpijczyk